Sennar-Expedition bezeichnet:

 ein Feldzug der Ägypter befehligt von Carl Christian Giegler gegen pro-mahdistische Aufstände in der Provinz Sennar im Jahr 1882, siehe Sennar-Expedition (1882)
 ein Feldzug der Ägypter befehligt von Abd al-Qadir Pascha gegen mahdistische Aufstände in der Provinz Sennar im Jahr 1883, siehe Sennar-Expedition (1883)